Zagradici est un toponyme qui peut désigner :
Zagradci, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Gacko et dans la République serbe de Bosnie.
Zagradici, un village de Croatie situé dans la municipalité de Netretić, comitat de Karlovac.